Georgen-Parochial-Friedhof ist die Bezeichnung mehrerer Friedhöfe der Evangelischen Georgen-Parochialgemeinde zu Berlin:

 Georgen-Parochial-Friedhof I, angelegt 1814, Greifswalder Straße, Ortsteil Prenzlauer Berg
 Georgen-Parochial-Friedhof II, angelegt 1867, Landsberger Allee und Friedenstraße, Ortsteil Berlin-Friedrichshain
 Georgen-Parochial-Friedhof III, angelegt 1878, Roelckestraße, Ortsteil Berlin-Weißensee
 Georgen-Parochial-Friedhof IV, angelegt 1867, Boxhagener Straße, Ortsteil Berlin-Friedrichshain
 Georgen-Parochial-Friedhof V, angelegt 1867, Landsberger Allee und Friedenstraße, Ortsteil Berlin-Friedrichshain